Kazanskij rajon – rajon dell'Oblast' di Tjumen'
Kazanskij rajon – rajon del Severo-Kavkazskij kraj